Adriano est un prénom portugais, italien ou espagnol, équivalent d’.

Personnalités désignées par ce prénom 
 Adriano (1974-), Adriano Gerlin da Silva, footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant
 Adriano (1979-), Adriano Vieira Louzada, footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant
 Adriano (1982-), Adriano Ferreira Martins, footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant
 Adriano (1982-), Adriano Pereira da Silva, footballeur brésilien qui évolue au poste de défenseur
 Adriano (1982-), Adriano Leite Ribeiro, footballeur international brésilien qui évolue au poste d'attaquant
 Adriano (1984-), Adriano Correia Claro, footballeur international brésilien qui évolue au poste de défenseur
 Adriano Gabiru (1977-), Carlos Adriano de Souza Vieira, footballeur international brésilien qui évolue au poste de milieu de terrain

Patronyme 

 Félix Adriano, coureur cycliste, né italien puis naturalisé français ;
 Jerry Adriano, footballeur international cap-verdien qui évolue au poste d'attaquant ;
 Luiz Adriano (1987-), footballeur international brésilien qui évolue au poste d'attaquant.

Prénom

Voir aussi 
 , plus de soixante œuvres musicales